Weberhäusl steht für 
 Weberhäusl (Pfaffenhofen an der Ilm), ein denkmalgeschütztes Kleinbauernhaus

Weberhäusl ist der Ortsname von

 Weberhäusl (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weberhäusl (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Weberhaus